Толедано (то есть «родом из Толедо») — фамилия.

  — семья учёных, типографов, раввинов и дипломатов в Турции, Африке и Голландии, происходившая из испанского города Толедо.
 Толедано, Шмуэль (1921—2022) — израильский сотрудник Моссада и политик.
 Толедано, Эрик (род. 1971) — французский режиссёр и сценарист.
 Гамбоа Толедано, Юриоркис (род. 1981) — кубинский боксёр-профессионал.
 Толедано, Элиэзер (род. 1973) — военный деятель Израиля, офицер Армии обороны Израиля в звании генерал-майора.

См. также 
 «Толеданы» (ок. 1080 года) — астрономические таблицы астронома Аз-Заркали

Примечания